Sunila, nom d'origine finlandaise, peut faire référence à :
 Juho Sunila (1875-1936), homme d'État finlandais.
 Sunila, quartier à Kotka, ville en Finlande.
 Sunila, société de l'industrie forestière basée dans le quartier de Sunila, à Kotka, en Finlande.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme